Rolshausen steht für:
 ein ursprünglich aus Hessen stammendes Adelsgeschlecht, siehe Rolshausen (Adelsgeschlecht)

Rolshausen ist der Familienname von:
 Norbert Rolshausen, einen ehemaligen deutschen Fußballspieler